Ко́чет:
 Ко́чет — самец курицы (кур, петух, петел, певень, кочеток, коч).
 Ко́чет — шпоры, бодни петушьи.
 Ко́чет — флюгарка, флюгер, с жестяным петухом или иным изображением.
 Ко́чет — ключ, колышек, всаженный в нашву (борт) лодки (судна), замест оключины. Кочеты или кочетья также резные столбики в поперечном бревне на барочной корме, куда вставляется потесь, поносное весло, руль. 
 И. Д. Кочет — волонтёр первого десятка Великого посольства, судостроитель, парусный мастер (зейль-макер), по его чертежам шились паруса для первых морских кораблей Русского флота.

См. также 
 Кочеты
 Кочет-Еган
 Кочеток
 Кочетков